Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des 6. baden-württembergischen Landtages (1972–1976) mit Fraktionszugehörigkeit und Wahlkreis.

Der 6. Landtag wurde am 23. April 1972 gewählt. Die 1. Plenarsitzung fand am 7. Juni 1972, die letzte am 20. Februar 1976 statt.

Zum Präsidenten des Landtags von Baden-Württemberg wurde Camill Wurz (CDU) gewählt (wiedergewählt). Beim Fraktionsvorsitz der SPD gab es während der Legislaturperiode einen Wechsel.

Sitzverteilung

Abgeordnete

Literatur 
 

 06